Hoffer, apellido, puede hacer referencia a:

 Eric Hoffer; 
 Erwin Hoffer; o
 Josepha Hoffer.